Schmidt — фамилия Шмидт на иностранных языках